Змагання з боксу у ваговій категорії до 91 кілограма серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з 1 по 11 серпня. Узяли участь 30 спортсменів з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір16Пропуски
|RD1=Перший раунд
|RD2=Четвертьфінали
|RD3=Півфінали
|RD4=Фінал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Артур Бетербієв|RUS|2012|літніх}} |RD1-score03=10
|RD1-team04= |RD1-score04=10
|RD1-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Тервел Пулев|BUL|2012|літніх}} |RD1-score05=10
|RD1-team06= |RD1-score06=7
|RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Яміль Перальта|ARG|2012|літніх}} |RD1-score07=13
|RD1-team08= |RD1-score08=5
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Теймур Маммадов|AZE|2012|літніх}} |RD1-score09=12
|RD1-team10= |RD1-score10=10
|RD1-team11= |RD1-score11=12
|RD1-team12= |RD3-score04=15
|RD4-team01=